Jedenaste zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2015/2016 odbyły się w norweskim Trondheim. Kwalifikacje do konkursu indywidualnego wygrał Daiki Itō, a zaraz za Japończykiem uplasowali się Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Pozostałym trzem skoczkom udało się zakwalifikować do konkursu głównego, najgorzej z nich spisał się Maciej Kot, zajmując przedostatnie miejsce, premiowane awansem. W konkursie indywidualnym zwyciężył Peter Prevc, który po jako pierwszy przedstawiciel swojego kraju wygrał zawody na tej skoczni, a podium uzupełnili Stefan Kraft oraz Noriaki Kasai, wyrównując rekord obiektu należący wspólnie z Michaelem Hayböckiem. Do drugiej serii awansowało troje Polaków, a najlepiej z nich spisał się Andrzej Stękała, zajmując szóste miejsce, wyrównując najlepsze osiągnięcie Stocha w tym sezonie z Niżnego Tagiła. Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi zajął 28. miejsce. Do drugiej serii awansował także Dawid Kubacki, który w ostatecznym rozrachunku zajął 13. lokatę. Podobnie jak w kwalifikacjach, najgorzej skakał Kot, co dało mu 41. miejsce.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Trondheim był Hroar Stjernen, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Gabrjel Gros, a jego asystentem – Werner Rathmayr.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje po zawodach w Trondheim

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Trondheim
Puchar Świata w skokach narciarskich w Trondheim
2016 w Norwegii